Фильмы кинематографической вселенной Marvel () объединяют вместе множество героев из разных фильмов, основанных на комиксах компании Marvel и разработанных кинокомпанией Marvel Studios. Производство фильмов началось в 2007 году, и к настоящему времени Marvel Studios выпустила 30 кинокомиксов, причём, ещё минимум 14 лент находятся в разных стадиях разработки. Киновселенная Marvel является самой кассовой франшизой всех времён с общими сборами более $27,3 млрд. Кроме того, картина «Мстители: Финал» с июля 2019 года по март 2021 года являлась самым кассовым фильмом в истории (без учёта инфляции) со сборами около $2,8 млрд.

Кевин Файги является продюсером каждого фильма киновселенной; кроме того, Ави Арад спродюсировал первые два фильма, Гейл Энн Хёрд — ленту «Невероятный Халк», Эми Паскаль — фильмы о Человеке-пауке, Стивен Бруссар — ленту «Человек-муравей и Оса», Джонатан Шварц — фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец», Нейт Мур — ленту «Вечные», а Брэд Уиндербаум — фильм «Тор: Любовь и гром».

Фильмы Marvel объединяются в фазы. Начало было положено фильмом «Железный человек» в 2008 году. Помимо него, в Первую фазу вселенной вошли ещё пять картин: «Невероятный Халк» (2008), «Железный человек 2» (2010), «Тор» (2011), «Первый мститель» (2011) и кроссовер «Мстители» (2012), объединивший главных героев в команду.

Вторая фаза включает в себя следующие фильмы: «Железный человек 3» (2013), «Тор 2: Царство тьмы» (2013), «Первый мститель: Другая война» (2014), «Стражи Галактики» (2014), «Мстители: Эра Альтрона» (2015) и «Человек-муравей» (2015).

Третья фаза включает в себя фильмы «Первый мститель: Противостояние» (2016), «Доктор Стрэндж» (2016), «Стражи Галактики. Часть 2» (2017), «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), «Тор: Рагнарёк» (2017), «Чёрная пантера» (2018), «Мстители: Война бесконечности» (2018), «Человек-муравей и Оса» (2018), «Капитан Марвел» (2019), «Мстители: Финал» (2019) и «Человек-паук: Вдали от дома» (2019). Первые три фазы известны как «Сага Бесконечности». Фильмы о Человеке-пауке финансируются компанией Sony Pictures.

В Четвёртую фазу входят фильмы «Чёрная вдова» (2021), «Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021), «Вечные» (2021), «Человек-паук: Нет пути домой» (2021), «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022), «Тор: Любовь и гром» (2022), «Чёрная пантера: Ваканда навеки» (2022), а также восемь сериалов и два спецвыпуска на стриминг-сервисе Disney+.

Пятая фаза началась с фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023), за которым последуют «Стражи Галактики. Часть 3» (2023), «Марвелы» (2023), «Капитан Америка: Новый мировой порядок» (2024), «Громовержцы» (2024) и «Блэйд» (2024).

Шестая фаза начнётся с фильма «Дэдпул 3» (2024), за которым последуют фильмы «Фантастическая четвёрка» (2025), «Мстители: Династия Канга» (2025) и «Мстители: Секретные войны» (2026). Вторые три фазы вместе известны как «Сага Мультивселенной».

Сага Бесконечности 

События Первой, Второй и Третьей фаз киновселенной составили Сагу Бесконечности, состоящую из 23 фильмов.

Сага Мультивселенной 

События Четвёртой, Пятой и Шестой фаз киновселенной составляют Сагу Мультивселенной. В сагу также входят сериалы и два спецвыпуска на стриминг-сервисе Disney+.

Кассовые сборы

Кассовые сборы по Box Office Mojo 

Кинематографическая вселенная Marvel является самой кассовой франшизой всех времён с мировыми сборами более $27,3 млрд. Несколько мини-франшиз киновселенной о Мстителях, Человеке-пауке, Железном человеке, Капитане Америке и Торе также находятся в списке самых успешных серий фильмов в мире.

Кассовые сборы по фазам и в среднем за фильм

Кассовые сборы в среднем по мини-франшизам

Реакция критиков и зрителей

Реакция критиков

Реакция зрителей

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

Появились в 2008 году в США

Списки фильмов
Фильмы на английском языке
Списки:Кинематографическая вселенная Marvel